gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques: Arbus (Pyrénées-Atlantiques)
gemeente in de Italiaanse provincie Medio Campidano: Arbus (Medio Campidano)
kunstenares /fotograaf uit de Verenigde Staten (1923 - 1971) Diane Arbus